Адама Діакабі (фр. Adama Diakhaby, нар. 5 липня 1996, Аяччо) — французький футболіст, нападник клубу «Монако» і молодіжної збірної Франції. 
 Муктар Діакабі — футболіст, Олімпік (Ліон)